Titianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Annius Titianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Iulius Tarius Titianus, römischer Suffektkonsul
 Gaius Maesius Titianus, römischer Konsul 245
 Lucius Salvius Otho Titianus, römischer Konsul 52 und Suffektkonsul 69
 Marcus Titius Tiberius Barbius Titianus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Titus Flavius Postumius Titianus, römischer Politiker

 Ulpius Titianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)